Теслуј има више значења:

 Општина Теслуј (Долж), општина у округу Долж у Румунији
 Општина Теслуј (Олт), општина у округу Олт у Румунији